Долгая Вершина — село в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Студенского сельсовета.

География 
Село находится в юго-западной части Пензенской области, в пределах Приволжской возвышенности, на правом берегу ручья Долгая Вершина (Дубового) (приток реки Поим, на расстоянии примерно 25 километров (по прямой) к северо-западу от города Белинский, административного центра района. Абсолютная высота — 184 метра над уровнем моря.

История 
Основана в начале XX века старообрядцами. По состоянию на 1911 год входила в состав Поимской волости Чембарского уезда. Имелось девять дворов.

В 1939 году в составе Редкодубского сельсовета Поимского района. В 1955 году являлась частью Черногайского сельсовета Поимского района. Действовал колхоз имени Ворошилова (в 80-е годы — отделение совхоза имени Георгия Димитрова).

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 35 чел.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района